Ghost in the Shell, een anime uit 1995
 Ghost in the Shell (manga), een Japanse strip uit 1989 van Masamune Shirow
 Ghost in the Shell 2: Innocence, een anime uit 2004
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, een animeserie van 2002 tot 2004 
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society, een anime uit 2006
 Ghost in the Shell: Arise, een animeserie van 2013 tot 2015
 Ghost in the Shell: The New Movie, een anime uit 2015
 Ghost in the Shell (2017), een live-actionfilm uit 2017